Molde Fotballklubb je norský fotbalový klub z města Molde. Založen byl roku 1911. Čtyřikrát vyhrál norskou ligu (2011, 2012, 2014, 2019 a 2022) a čtyřikrát získal norský pohár (1994, 2005, 2013 a 2014). Ke známým bývalým hráčům patří například Ole Gunnar Solskjær. Největším mezinárodním úspěchem klubu je postup do základní skupiny Ligy mistrů 1999/00 a postup do osmifinále Evropské ligy v sezóně 2020/21.

Od ledna 2011 do ledna 2014 a od října 2015 do prosince 2018 tým vedl v pozici trenéra bývalý norský reprezentant Ole Gunnar Solskjær, který v sezóně 2011 dovedl klub poprvé v jeho stoleté historii k zisku ligového titulu. V sezóně 2012 dokázal s Molde titul obhájit.

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Norské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1911
Molde